Tyschkiwka (ukrainisch Тишківка) ist der Name mehrerer ukrainischer Orte.

 Tyschkiwka (Dobrowelytschkiwka) in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Tyschkiwka (Nowomyrhorod) in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod
 Tyschkiwka (Hajssyn) in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn
 Tyschkiwka (Starobilsk) in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Tyschkiwka (Itschnja) in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja